Ferrazza ima više značenja:
 Ferrazza, Frosinone
 Ferrazza, Rieti
 Ferrazza, Verona